Le tournoi de tennis de Los Angeles est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2006, classée en catégorie Tier II, se dispute à Los Angeles du 8 au .

Elena Dementieva remporte le simple dames. En finale, elle bat Jelena Janković, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Virginia Ruano Pascual et Paola Suárez.

Résultats en simple

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Los Angeles
 Saison 2006 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2006
Los Angeles
Sport en Californie en 2006
Tennis aux États-Unis en 2006
Tennis en août 2006